Jan Lewicki (urzędnik)
 Jan Nepomucen Lewicki
 Jan Welisław Lewicki

Zobacz też 
 Lewicki
 Łewycki